A 2019-es Moto2-világbajnokság a sorozat tizedik idénye volt, ami a MotoGP betétfutamaként szerepelt. A szezon március 10-én kezdődött a katari nagydíjjal, és november 17-én ért véget Valenciában. A bajnok Álex Márquez lett, a MotoGP-bajnok Marc Márquez testvére.

A kategória címvédője az olasz Francesco Bagnaia volt, aki a MotoGP-ben folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

A szezon menete

A világbajnokság végeredménye

Versenyzők

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Konstruktőrök

Csapatok

Jegyzetek

További információk

világbajnokság